Poqomchi' (volk), een Mayavolk in Guatemala
 Poqomchi' (taal), de taal van dat volk